Termenul Cardinal se poate referi la:
 cardinal, unul dintre cele mai înalte ranguri în cadrul Bisericii Catolice;
 cardinal (matematică), numărul de elemente ale unei mulțimi;
 punct cardinal (geografie), oricare dintre direcțiile nord, sud, est sau vest;
 pasăre din America de Nord, cu penajul și cu ciocul de un roșu-aprins (Richmondena cardinalis).

Vezi și
 Cardinalitate